System cybernetyczno-ekonomiczny – model porównywania potencjałów obronno-gospodarczych państw. Może być traktowany jako podsystem informacyjny systemu planowania obronnego państwa.

Koncepcja 
Koncepcja systemu zakłada istnienie szeregu bloków funkcjonalnych będących w określonych rodzajach powiązań. Bloki funkcjonalne wraz z powiązaniami tworzą pewną wyodrębnioną całość zapewniającą możliwość dokonywania zakładanych analiz potencjałów obronno-gospodarczych.

Elementy systemu 
W strukturze systemu można wyodrębnić następujące podstawowe elementy.
 Baza danych. Na wejściu systemu znajduje się blok określony jako „baza danych”, zapewniająca dostęp do danych źródłowych, dotyczących czynników potencjałotwórczych, określonych państw w poszczególnych latach.
 Prognozowanie. Następnym w kolejności jest blok „prognozowanie” umożliwiający wykonanie prognoz (jeśli to konieczne) wielkości czynników w określonych latach.
 Korelator. Blok „korelator” zapewnia wyznaczenie współczynników korelacji między czynnikami biorącymi udział w analizach.
 Komutacja. Wybór państw i czynników je charakteryzujących, które mają być analizowane metodami analizy czynnikowej dokonywany jest w bloku „komutacja”.
 Analiza czynnikowa. W dalszej części systemu znajduje się blok – „analiza czynnikowa”. W bloku tym następuje przekształcenie czynników cząstkowych w syntetyczne czynniki wspólne.
 Interpreter. „Interpreter” jest blokiem funkcjonalnym, w którym odbywa się ocena i interpretacja uzyskanych wyników z bloku analizy czynnikowej. Jeżeli ocena i/lub interpretacja uzyskanych wyników jest możliwa, blok ten przesyła informację o proponowanych korektach, jakie należy dokonać w funkcjonowaniu gospodarki narodowej na rzecz zwiększenia potencjału obronno-gospodarczego, bądź o kierunkach negatywnego oddziaływania na gospodarkę nieprzyjaciela. Jeżeli natomiast merytoryczna interpretacja wyników analizy czynnikowej nie jest możliwa, to blok „interpreter” uruchamia blok „symulatora”.
 Symulator. „Symulator” to blok funkcjonalny, który ma możliwość sterowania wszystkimi blokami systemu. Sterowanie blokiem „bazy danych” ma zapewnić możliwość modyfikowania zbioru reprezentantów (zmiany w wyborze państw i czynników) – jeżeli nie jest możliwa interpretacja wyników analizy czynnikowej. Sterowanie blokiem „prognozowania” zapewnia uzyskanie koniecznych prognoz dotyczących wielkości określonych czynników w prognozowanych latach. Symulator steruje także blokiem „korelatora”, umożliwiając wybór czynników do analiz w zależności od żądanej wielkości współczynnika korelacji.

Zobacz też 
 bezpieczeństwo narodowe
 cybernetyka wojskowa
 ekonomika wojskowa
 potencjał militarny

Bibliografia 
 
 J. Płaczek, Wydatki wojskowe na tle rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, AON, Warszawa 1995, s. 92.
 T. Pisula, Analityczna i numeryczna ocena efektywności funkcjonowania pewnego systemu cybernetyczno-ekonomicznego typu transport – zapasy, praca doktorska, 26/10/1999, Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania.
 T. Pisula, Ocena efektywności funkcjonowania pewnego systemu cybernetyczno-ekonomicznego typu „transport-zapasy”, „Badania Operacyjne i Decyzje” 2003, nr 1, s. 59–77.
 A. Sobolewski, Model systemu cybernetyczno-ekonomicznego porównywania potencjałów obronno-gospodarczych, Wojskowa Akademia Polityczna, biblioteka AON, Praca doktorska, Warszawa 1985.

Cybernetyka
Ekonomia
Wojsko